Centralposthuset kan syfta på:

 Centralposthuset, Malmö – ett byggnadsminnesmärkt hus vid Skeppsbron
 Centralposthuset, Stockholm – ett före detta posthus i centrala Stockholm
Centralposthuset, Zagreb – ett posthus i Zagreb i Kroatien

Se även
Centralpostkontoret
Posthuset
General Post Office